Název Slovanka má více významů:

 příslušnice některého ze slovanských národů
 Slovanka (Jizerské hory) (820 m n. m.) – horský vrchol s rozhlednou v Jizerských horách
 Slovanka (bouda) – horská bouda v Krkonoších
 Slovanka (basketbalový klub) – ženský basketbalový klub
 Slovanka (Hlubočepy) – velká novobarokní usedlost v Praze-Hlubočepích, někdy označovaná jako zámek či zámeček 
 Slovanka (spolek) – stolní společnost, v jejímž čele stál písmák Josef Schneidr-Krejčí, autor názvu libeňského sídliště Slovanka
 Slovanka (Libeň) – sídliště z první poloviny 20. let 20. století od stavitele Vavrouše v Praze-Libni (též názvy ulic Na Slovance, U Slovanky a Za Slovankou)
 Slovanka (Stochov) – předměstí Stochova. 
Slovanka (Česká Lípa) –  městská čtvrť v České Lípě

Externí odkazy